Fleur de pêcher peut désigner :
 une variété de marbre, 
 un cultivar de pomme de terre : Flourball.
 la robe aubère d'un cheval